

Cinéma 

 , film indien de S. Sukhdev sorti en 1970 ;
 , titre original de , film russe d'Alexandre Konstantinovitch Petrov sorti en 2006 ;
 , titre original de , film sud-coréen de Lee Han sorti en 2007.

Musique

EP 

 , EP d' sorti en .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Petula Clark sorti en  ;

 , album de Céline Dion sorti le .

Chanson 
 , chanson de Petula Clark présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Paul McCartney présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en  ;
 , chanson de Lionel Richie présente sur l'album Lionel Richie sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Mary J. Blige présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Justin Timberlake présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jill Scott présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Céline Dion présente sur l'album Taking Chances sorti le  ;
 , chanson de  et Mariah Carey présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Namie Amuro présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de la chanteuse néerlandaise Kovacs, sorti en  ;
 My Love, chanson de Route 94 présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi